Piersi (anatomia)
 Piersi (zespół muzyczny)
 Piersi – debiutancka płyta zespołu Piersi wydana w 1992 roku.

Zobacz też 
 piersiówka
 Piersiówka
 Piersiodziobe
 Piersi i przyjaciele 2
 Kukiz i Piersi